

Mensen
Anne Van Opstal, Vlaams zangeres
Stijn Van Opstal, Vlaams acteur
Jan Willem van Opstal, Nederlands troubadour
broer en zussen, Nederlandse dansers
Myrthe van Opstal (24 november 1987)
Imre van Opstal (20 februari 1989)
Marne van Opstal (2 mei 1990)
Xanthe van Opstal (13 april 1992)

Anders
Alex van Opstal, Belgisch schip, liep in september 1939 op een mijn 
Recht van opstal, juridisch begrip